Coventry Carol (Coventry-Weihnachtslied) ist ein englisches Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert. Der Text stammt aus dem Pageant of the Shearmen and Tailors, einem Mysterienspiel aus Coventry aus dem 15. Jahrhundert.

Das Lied weist auf den bethlehemitischen Kindermord, den im Matthäusevangelium überlieferten Mord an allen Knaben Betlehems auf Befehl König Herodes des Großen. Es wird in dem Spiel von den Frauen Bethlehems gesungen, bevor die Geschehnisse einsetzen.

Eine bekannte Chorfassung des Werkes stammt von dem englischen Komponisten Martin Shaw (1875–1958).

Es gibt leicht abweichende Textfassungen.

Text

Verschiedenes 

Der englische Komponist Kenneth Leighton (1929–1988) hat den Text neu vertont.

Weblinks 
 Klangbeispiel a (Arr. Martin Shaw); b; c
 Noten – cantorion.org

Einzelnachweise 

Weihnachtslied
Literatur (Englisch)
Herodes
Kirchenlied
Lied (16. Jahrhundert)